Torka ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Torka (1926–2005), deutscher Schauspieler 
 Sanije Torka (* 1944), deutsche Sängerin und Künstlerin